— японская аниме-студия, основанная 10 ноября 2000 года и расположенная в городе Нанто. Её основатель и президент — Кэндзи Хорикава.

История 
Президент и основатель компании Кэндзи Хорикава работал в Tatsunoko Production, Production I.G и Bee Train до создания P.A Works в 2000 году. Главный офис находится в Тояме, Япония, где проходит производство анимации и цифровая обработка, продюсеры и режиссёры же работают в Токио. Компания занимается анимацией в том числе для видеоигр, а также сотрудничает с другими студиями над созданием аниме. В январе 2008 года P.A.Works выпустили первое самостоятельное аниме True Tears. 20 апреля 2018 года P.A.Works анонсировала новый лейбл электронных книг под названием P.A.Books, первым выпуском в рамках которого стала новеллизация True Tears.

Производство

Аниме-сериалы

Полнометражные фильмы

Помощь в анимации 
 Blood+: фазовка
 Darker than Black: помощь на производстве
 Eureka Seven: фазовка
 Immortal Grand Prix (второй сезон): ключевая анимация, помощь в производстве
 Spider Riders: помощь во всех сериях первого сезона
 Tsubasa Chronicle: совместное производство нескольких серий
 «Знаток муси»: фазовка
 «Шевалье д’Эон»: фазовка

Частичное участие в создании и помощь в анимации 
 .hack//Liminality (члены производственного комитета)
 Doraemon the Movie: Nobita’s New Great Adventure into the Underworld — The Seven Magic Users
 Fullmetal Alchemist: Conqueror of Shamballa
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society: фазовка, помощь в производстве
 Sword of the Stranger
 «Евангелион 1.11: Ты (не) один»
 «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»

Анимация для видеоигр 
 Professor Layton and the Curious Village
 Professor Layton and the Diabolical Box
 Professor Layton and the Unwound Future
 Professor Layton and the Last Specter
 Professor Layton and the Miracle Mask
 Professor Layton and the Azran Legacy
 Triggerheart Exelica -Enhanced-
 Wild Arms 3 вместе с Bee Train

Примечания

Ссылки 
  
 P.A. Works на сайте IMDb.com
 

 
Компании Токио
Аниме-студии